Демешки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демешки — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Демешки — деревня в Починковском районе Смоленской области.